1. Penchen Lama ist mehrdeutig:

 Khedrub Je (1385–1438)
 Lobsang Chökyi Gyeltshen (1570–1662)